Il doppio del torneo di tennis Flushing Meadow Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Geoff Grant e Mark Merklein che hanno battuto in finale Michael Joyce e David Witt 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Geoff Grant /  Mark Merklein (Campioni)
 Chad Clark /  Trey Phillips (primo turno)

 Tommy Ho /  Bryan Shelton (semifinali)
 Alejandro Hernández /  Maurice Ruah (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Flushing Meadow Challenger 1997